Birkeland est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Fanny Horn Birkeland (née en 1988), biathlète norvégienne ;
  (1894–1971), skipper norvégien ;
 Kristian Birkeland (1867–1917), physicien norvégien ;
 Lars Helge Birkeland (né en 1988), biathlète norvégien ;
  (1830–1896), historien et homme politique norvégien ;
  (1888–1972), skipper norvégien ;
 Turid Birkeland (1962–2015), femme politique et personnalité culturelle norvégienne.

Notes et références

Voir aussi 
 Birkeland (cratère lunaire)
 (16674) Birkeland

no:Birkeland